Парки Челю́скинцев — парки СССР, которым после 1934 года было присвоено имя участников экспедиции на пароходе «Челюскин».

 Парк Челюскинцев — парк в Минске
 Парк Челюскинцев — название Удельного парка в Санкт-Петербурге в 1934—1991 годах.

Транспорт 
 Парк Челюскинцев — станция метро в Минске